Соревнования в мужском фристайле в дисциплине параллельный могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 9 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 44 спортсмена.

Медалисты

Результаты

Плей-офф

Верхняя сетка

Нижняя сетка

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019